Cilawu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cilawu, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cilawu, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar